Ли́лия Зино́вьевна Арутюня́н (Андро́нова) (род. 18 февраля 1930, Витебск) — российский логопед, автор методики «Устойчивой нормализации речи заикающихся», профессор кафедры логопедии МПГУ им. М. А. Шолохова, научный руководитель специалистов речевого центра «Арлилия», ведущий логопед-практик.

Биография 
Родилась 18 февраля 1930 г. в Белоруссии в г. Витебске. Во время начала Великой Отечественной войны семья была эвакуирована и поселилась под Куйбышевым (ныне Самарой), а позже в Москве.

После окончания школы поступила в МГПИ им. В. И. Ленина, причём мечтала учиться на филфаке, но в приемной комиссии уговорили поступить на вновь открывшийся дефектологический факультет. В ту пору профессии дефектолога, логопеда были в новинку, поэтому желающих учиться на этом факультете было немного, но тем, кто оканчивал его, предоставлялась 2 специальности: учитель русского языка и литературы и учитель-логопед. Поэтому Лилия Зиновьевна заинтересовалась этой возможностью и решила поступить на деффак.

В 1952 г. окончила дефектологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина с красным дипломом и по распределению уехала учительствовать на Дальний Восток в с. Томичи Амурской области.

В 1952—1953 гг. — работала учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи на Дальнем Востоке.

В 1953—1991 гг. — проживала в Куйбышев (ныне Самара).

С 1955—1959 гг. — работала логопедом во вспомогательной школе № 111 г. Куйбышева.

С 1959—1986 гг. — работала логопедом дорожной поликлиники ст. Куйбышев.

В процессе логопедической работы во взрослом отделении железнодорожной поликлиники г. Куйбышева ей приходится иметь дело с различными дефектами речи, включая заикание. Огромное желание помочь и одновременно ощущение профессиональной беспомощности перед лицом заикания разжигают творческий и исследовательский интерес к проблеме.

В 1960 г. прошла обучение у врача-психотерапевта К. М. Дубровского в г. Харькове и становится одной из его любимых учениц и последователей, использующих сеансы императивного внушения.

В 1974 г. Л. З. Арутюнян защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме: «Система коррекционно-воспитательных мероприятий по предупреждению рецидивов заикания у детей школьного возраста (8-12 лет)».

После защиты диссертации Л. З. Арутюнян продолжает работать практическим логопедом и активно ведет научные исследования по проблемам заикания. В результате ей была разработана методика устойчивой нормализации речи заикающихся

В 1984 г. Л. З. Арутюнян было получено авторское свидетельство № 1337085 на «Способ лечения заикания».

В 1986 г. по решению Министерства просвещения при Самарском государственном педагогическом институте (СГПИ) были организованы курсы повышения квалификации логопедов с целью распространения методики Л. З. Арутюнян. Одновременно был открыт Речевой центр, где заикающиеся могли проходить лечение по её авторской методике, а логопеды могли повышать свою квалификацию.

В 1988 г. указом Министерства просвещения РСФСР в СГПИ был открыт дефектологический факультет. Л. З. Арутюнян была избрана заведующей кафедрой логопедии.

В 1991 г. взамен авторского свидетельства выдан патент на изобретение.
В 1994 г. году стала профессором кафедры логопедии СГПИ.

С конца 90-х годов Лилия Зиновьевна ведет научную и практическую работу совместно с её супругом Арутюняном Миграном Арутюновичем.

В 2003 г. Л. З. Арутюнян и М. А. Арутюняну выдан патент на изобретение № 2210395.

За весомый вклад в развитие образования Лилия Зиновьевна была удостоена звания Ветерана труда РФ.

В настоящее время является профессором кафедры логопедии Московского педагогического государственного университета, научным руководителем специалистов речевого центра «Арлилия» и ведущим логопедом-практиком.

Л. З. Арутюнян была неоднократным участником Международных конференций, посвященных проблеме заикания (в Германии, Швеции, США, Дании, Англии, Франции, Нидерландах). Методика успешно использовалась не только в России, но и за рубежом. В Польше, где Лилия Зиновьевна несколько лет работала с польскими заикающимися, до сих пор существует речевой центр, работающий по её методике. Причём организаторами и специалистами Центра стали бывшие пациенты Лилии Зиновьевны.

Результаты работы были высоко оценены пациентами Польши, после чего Лилия Зиновьевна удостоилась благодарственного письма, а в дальнейшем и личной встречи с Папой Римским Иоанном Павлом II.

Труды 
 Андронова Л. З. Факторный анализ рецидивов заикания у детей 8-12 лет // Расстройства речи и методы их устранения. Сборник трудов /Под ред. С. С. Ляпидевского и С. Н. Шаховской. — М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1975. — 195 с. — 106—125.
 Андронова Л. З. Коррекция интонационной стороны речи заикающихся //Дефектология. — 1988. — № 6. — С. 63-67.
 Андронова Л. З., Арутюнян М. А. Анализ временных характеристик видов речи, применяемых при коррекции заикания // Дефектология. — 1984. — № 4. — С. 14-17.
 Арутюнян Л. З. Комплексная система устойчивой нормализации речи заикающихся. М., 1990.
 Арутюнян Л. З. (Андронова) Как лечить заикание. М., 1993.
 Арутюнян Л. З. Основные положения комплексной методики устойчивой нормализации речи при заикании /Заикание: проблемы теории и практики. — М.

Ссылки 
 Речевой центр «Арлилия», работающий по методике Л. З. Арутюнян
 Татьяна Борисовна Филичева, доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии, академик. Выступление на конференции, посвященной Всемирному дню заикающихся «Заикание глазами заикающихся и специалистов» 11 ноября 2011 года.
 Ольга Святославовна Орлова, доктор педагогических наук, профессор МГГУ им. М. А. Шолохова. Памяти Лилии Александровны Белик. 19 апреля 2014 года.
 Дефектологический факультет МГПУ
 Арутюнян Л. З. Как лечить заикание: Методика устойчивой нормализации речи / Л. З. Арутюнян (Андронова). — М.: Эребус, 1993—160 с. ил. ISBN 5-86335-001-6
 Методика лечения заикания — автор Л. З. Арутюнян
 Речевой центр «Нова мова» в Польше
 Dawid Tomaszewski — бывший пациент Л. З. Арутюнян, один из основателей речевого центра «Нова мова»
 Henryk Czich — бывший пациент Л. З. Арутюнян, один из основателей речевого центра «Нова мова»

Персоналии по алфавиту